Чорсу (, до марта 2022 г. — Джаилган) — село в Лахшском сельском джамоате Лахшского района, его центр. Расстояние от села до центра района — 45 км. Население — 2377 человек (2017 г.; 1896 человек, 287 домохозяйств — в 2003 г.), таджики.

Примечания

Литература 
 Реестр названий мест Таджикистана  : ГлРедТНЭ, 2013. — 332 с. — ISBN 978-99947-33-54-5

Населённые пункты Лахшского района